Бассетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бассетти, Гуалтьеро (род. 1942) — итальянский кардинал.
 Бассетти, Маркантонио (1586—1630) — итальянский живописец, писавший картины в стиле маньеризма и караваджизма.

См. также